The Winslow Boy bezeichnet:
 ein Theaterstück von Terence Rattigan aus dem Jahre 1946, deutscher Titel: Der Fall Winslow (Drama)
 The Winslow Boy, Originaltitel des britischen Films Der Fall Winslow (1948)
 The Winslow Boy, Originaltitel des britischen Films Winslow Boy von David Mamet (1999)